Spinelo ima više značenja:
 Spinelo (Forli-Čezena)
 Spinelo (Pjačenca)